Переходный турнир 2015 года (Торнео де Адекуасьон) () — футбольный турнир, состоявшийся в рамках перехода календаря чемпионата Венесуэлы с системы «осень-весна» на «весна-осень», укладывающегося в календарный год. Более дословно название турнира можно перевести как «Турнир соответствия».

Победитель этого турнира, а им стала «Самора», не считается полноценным чемпионом Венесуэлы. Однако «Самора» заработала право на участие в розыгрыше Южноамериканского кубка 2016 года.

Участники

Турнирная таблица

Лигилья

Бомбардиры

Ссылки 
 Переходный турнир 2015 на rsssf.com

2015
Венесуэла
2015 год в Венесуэле
Футбол в Южной Америке в 2015 году